Un mandat d'arrêt est un ordre donné par une autorité publique, d’arrêter et d’emprisonner une personne. 

Parmi les différents mandats d'arrêt, on peut distinguer : 
 le mandat d'arrêt européen ;
 le mandat d'arrêt en France.

La notice rouge, souvent abusivement appelée « mandat d'arrêt international », est un message d'alerte délivré par Interpol à l'intention des différents services nationaux de police nationaux des pays membres de l'organisation pour communiquer sur des malfaiteurs, des infractions ou des menaces.

Cinéma 

 Mandat d'arrêt (), film britannique de David MacDonald, sorti en 1938 ; 
 Mandat d'arrêt (Nobody Runs Forever), film britannique de Ralph Thomas sorti en 1968.